Rîşcani (ryska: Рышканы) är en distriktshuvudort i Moldavien.   Den ligger i distriktet Rîşcani, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Chişinău. Rîşcani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rîşcani är huvudsakligen platt. Rîşcani ligger nere i en dal. Runt Rîşcani är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Rîşcani är det största samhället i trakten. Trakten runt Rîşcani består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rîşcani (distrikt)